«Вега» — футбольный клуб из Одессы, основанный в 1912 году по личному поручительству секретаря Одесской футбольной лиги Джона Герда.

Учредители: английско-подданный Джон Джеймсович Герд, инженер-электрик Валентин Александрович Крыжановский и сын окончившего курс юридических наук Александр Габриэлевич Лившиц.

Состав комитета: председатель — Исаак Тарнополь, секретарь — Александр Лившиц.

Кружок культивировал футбол, хоккей, лаун-теннис, лапту, городки, лёгкую атлетику, гимнастические упражнения, коньки и лыжи.

Членами кружка могли быть все желающие, кроме несовершеннолетних учащихся средней и низшей школ, а также состоящих на действительной службе нижних чинов, юнкеров и профессионалов-футболистов, игравших за команду клуба в чемпионате ОФЛ.

В дебютном чемпионате Одессы команда заняла 5-е место, в ходе первенства сенсационно обыграв одного из фаворитов — «Спортинг-Клуб». Спустя год команда повторила результат: стала пятой в чемпионате и сотворила ещё одну сенсацию, обыграв «О. Б.А. К.», тем самым позволив «Ш. К.» впервые опередить англичан в итоговой турнирной таблице.

В сезоне-1913/14 «Вега» сменила статус неудобного середняка первенства на статус одного из претендентов на медали, два года подряд входила в тройку лучших команд ОФЛ, а в сезоне-1915/16 завоевала титул вице-чемпиона Одессы.

«Вега» является рекордсменом по количеству побед в 3-й категории Одесской футбольной лиги (4), что дало ей право получить Кубок Окша-Оржеховского в собственность.

Октябрьская революция и Гражданская война помешали «Веге» установить уникальное достижение — завоевать Кубок Джекобса, Кубок Герда и Кубок Окша-Оржеховского в течение одного сезона. Тем не менее, судьба вернула команде долг: в 1919 году «Вега» вошла в историю как первый чемпион советской Одессы.

Клуб прекратил существование в 30-е годы.

Достижения 
 Чемпион Одессы 1919
 Обладатель Щита А.А. Боханова 1915, 1916, 1917
 Обладатель Кубка Герда 1918
 Обладатель Кубка Окша-Оржеховского 1913, 1915, 1916, 1917

Статистика выступлений

Одесская футбольная лига

Дополнительная литература

Ссылки 
 
 

Футбольные клубы Российской империи
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Одессы